Amanuel Eyob (1974 –) eritreai nemzetközi  labdarúgó-játékvezető. Teljes neve Amanuel Eyob Russom.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
. Az Eritreai labdarúgó-szövetség (ENFF) Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével az 1. Liga játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói szolgálatot is végez.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Eritreai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartja nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott, valamint CAF-bajnokok ligája és  CAF Confederation Cup klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített.

Labdarúgó-világbajnokság
A 2010-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseket az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) zónában vezetett.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Afrikai nemzetek kupája 
A 2012-es afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornán a CAF JB bírói szolgálatra vette igénybe.

Afrikai nemzetek bajnoksága 
A 2011-es Afrikai Nemzetek bajnokságán a CAF JB bíróként foglalkoztatta.

Források 

Eritreai labdarúgó-játékvezetők
1974-ben született személyek
Élő személyek